Большеви́стский сельсове́т — упразднённое сельское поселение в составе Ипатовского района Ставропольского края Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Большевик.

География 
Находился в западной части Ипатовского района. Общая площадь территории муниципального образования — 403,1 км². Расстояние от административного центра муниципального образования до районного центра — .

История 
В 1934 году был образован Большевистский поссовет.

1 мая 2017 года все муниципальные образования Ипатовского района объединены в Ипатовский городской округ.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года на территории поселения проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Состав поселения 
До упразднения Большевистского сельсовета в состав его территории входили 4 населённых пункта:

Руководство 
Сельсоветом руководили:
 Председатели исполкома сельского Совета
 1934-1935 - Дурихин Степан Архипович
 1935-1936 - Харечко И.А.
 1936-1945 - Деревянко Иван Леонтьевич
 1945-1947 - Соколенко Павел Емельянович
 1947-1952 - Богословский Василий Андреевич
 1953-1954 - Горбенко А.А., Рассказова М.С.
 1954-1957 - Короткий Николай Львович
 1957-1959 - Иващенко Иван Иванович
 1957-1980 - Лозовая Зоя Никитична
 1985-1992 - Сальникова Светлана Ивановна
 1992-1995 - Сурмило Елена Александровна
 1995-1996 - Перелазный Александр Николаевич
 1997-2000 - Тибейко Иван Петрович
 2000-2005 - Цацуева Ольга Николаевна.
 с 2005 года Юрий Анатольевич Сурмило.

Инфраструктура 
 Социально-культурное объединение

Образование 
 Детский сад № 25 «Теремок»
 Средняя общеобразовательная школа № 10

Экономика 
 Племзавод имени Героя соцтруда В. В. Калягина
 ФГУП «Племенной завод Большевик»

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Ипатовского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году